Moorland peut faire référence à :

Toponymes 
 Carlton-le-Moorland, un village du Lincolnshire en Angleterre.
 Moorland, une banlieue de Louisville (Kentucky).
 Moorland, une ville, du comté de Webster en Iowa, aux États-Unis.
 Staffordshire Moorlands, un district non métropolitain du Staffordshire, en Angleterre.

Autres 
 Centre de recherche Moorland-Spingarn, l'un des plus grands et plus complets centres d'archives du monde pour la documentation de l'histoire et de la culture des personnes originaires d'Afrique.
 Poneys mountain and moorland, groupe de poneys et de petits chevaux rustiques originaires des îles Britanniques.

Homonymie de toponyme